Остојићево може да се односи на:

 Остојићево (Чока), насеље у општини Чока, Република Србија
 Остојићево (Бијељина), насеље у општини Бијељина, Република Српска, БиХ